Авдикович Орест Львович — український письменник, педагог, літературознавець
 Авдикович-Глинська Климентина Миколаївна — українська промисловиця, меценатка